Topdivisie 1995 (Kazachs Бірінші Лигасы) was het vierde seizoen van de competitie die nu Premjer-Liga heet.

Naamsveranderingen
Sinds vorig seizoen zijn de volgende clubs van naam veranderd:

Kort overzicht van het seizoen
Het vierde seizoen van de Topdivisie werd gespeeld tussen april en oktober 1995. Omdat Kazachstan een zomercompetitie kent, werd het driepuntensysteem (3 punten voor een overwinning, 1 punt voor een gelijkspel en 0 punten voor een nederlaag) een half jaar eerder ingevoerd dan in de meeste andere landen.

Ook nu weer deden 16 ploegen mee aan de competitie. Voor het eerst in de nog jonge geschiedenis van de Topdivisie slaagde de regerend kampioen erin om de titel succesvol te verdedigen: Elimay FK Semey. De club pakte meteen ook de dubbel door de bekerfinale met 1-0 te winnen van SKÏF-Ordabası FK Şımkent, welke laatste zich hierdoor wel verzekerd wist van een ticket voor de Aziatische beker voor bekerwinnaars. De topscorer was ook al een speler van Elimay FK Semey: de van Aktyubïnec FK Aktyubïnsk overgekomen Andrey Miroşnicenko maakte 23 doelpunten.

De twee promovendi, Qaynar FK Taldıqorğan en Munayşı Aqtaw FK, presteerden zeer verschillend: Qaynar FK werd keurig 6de, maar Munayşı Aqtaw FK eindigde afgetekend als laatste met slechts acht punten. Omdat de competitie een seizoen later uitgebreid werd naar 18 clubs, hoefde er echter niemand te degraderen.

Clubs

Kaart

Eindstand 1995

VJ = Vorig jaar; Wed = Wedstrijden gespeeld; W = Winst; G = Gelijk; V = Verlies; + = Doelpunten voor; - = Doelpunten tegen; Saldo = Doelsaldo; Ptn = Punten.

Resultaten 1995

1 Wedstrijdresultaat ongeldig verklaard; reglementaire thuisoverwinning, zonder doelpunten.

Topscorers 1995

Externe links
 Statistieken op de site van de RSSSF (Engels)
 Statistieken op de site van Kazachstanskij Futbol (Engels)
 Statistieken op de site van Клуб Любителей Истории и Статистики Футбола (Russisch)

Premjer-Liga (Kazachstan)
Competitievoetbal 1995